Toray Pan Pacific Open 2013 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в японском городе Токио на открытых кортах с хардовым покрытием.

В 2013 году соревнования прошли в 30-й раз. Турнир относился к категории Premier 5, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 22 по 28 сентября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Надежда Петрова
 в парном разряде —  Ракель Копс-Джонс и  Абигейл Спирс

Соревнования

Одиночный турнир 

 Петра Квитова обыграла  Анжелику Кербер со счётом 6-2, 0-6, 6-3.
 Петра Квитова выигрывает 2й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре ассоциации.
 Анжелика Кербер уступает 2й финал в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.

Парный турнир 

 Кара Блэк /  Саня Мирза обыграли  Чжань Хаоцин /  Лизель Хубер со счётом 4-6, 6-0, [11-9]
 Кара Блэк выигрывает 2й титул в сезоне и 56й за карьеру в туре ассоциации.
 Саня Мирза выигрывает 4й титул в сезоне и 18й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Toray Pan Pacific Open

 WTA Тур 2013 года

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  

Япония
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013